Альдо Джуффре (10 апреля 1924 — 26 июня 2010) — итальянский киноактёр и комик, снявшийся в более чем 90 фильмах в период между 1948 и 2001 годами. Родился в Неаполе, брат актёра Карло Джуффре.

Наиболее известен ролями в военной драме «Четыре дня Неаполя» (1962), и спагетти-вестерне Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой» (1966), в котором он сыграл Клинтона, алкоголика-капитана Соединённой Армии.

Джуффре умер в Риме в 2010 году от перитонита.

Избранная фильмография 

 Assunta Spina (1948)
 Totò Tarzan (1950)
 Napoli milionaria (1950)
 I cadetti di Guascogna (1950)
 Vita da cani (1950, в титрах не указан)
 Totò sceicco (1950)
 Totò terzo uomo (1951)
 Il padrone del vapore (1951)
 Filumena Marturano (1951)
 1951 — Полицейские и воры / Guardie e ladri
 La figlia del diavolo (1952)
 Cinque poveri in automobile (1952)
 Villa Borghese (1953)
 Un turco napoletano (1953)
 Capitan Fantasma (1953)
 Totò all'inferno (1954)
 Il medico dei pazzi (1954)
 Carosello napoletano (1954)
 Racconti romani (1955)
 Peccato di castità (1956)
 Malafemmena (1957)
 I magliari (1959)
 Il re di Poggioreale (1961)
 Il carabiniere a cavallo (1961)
 The Best of Enemies (1962)
 1962 — Четыре дня Неаполя / Le quattro giornate di Napoli
 1963 — Геракл против Самсона / Ercole sfida Sansone
 1963 — / I Cuori infranti — новелла «La manina di Fatma»
 1963 — Вчера, сегодня, завтра / Ieri, oggi, domani — новелла «Adelina»
 Totò contro il pirata nero (1964)
 Spiaggia libera (1965)
 La maschera e il volto (1965, TV)
 Letti sbagliati (1965, новелла «Il complicato»)
 Gli amanti latini (1965, новелла «Il telefono consolatore»)
 Due mafiosi nel Far West (1965)
 Made in Italy (1965, новелла 1 «Usi e costumi», episode 2)
 Хороший, плохой, злой (1966)
 Questi fantasmi (1968)
 Scacco alla regina (1969)
 Certo, certissimo, anzi... probabile (1969)
 Quando le donne avevano la coda (1970)
 La violenza: Quinto potere (1972)
 Gli eroi (1973)
 Il testimone deve tacere (1974)
 Gente di rispetto (1975)
 Colpo in canna (1975)
 L'adolescente (1976)
 О, Серафина! (1976)
 Zappatore (1980)
 Ciao marziano (1980)
 Carcerato (1981)
 Mi manda Picone (1984)
 Scugnizzi (1989)

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1924 году
Умершие в 2010 году
Умершие от перитонита
Персоналии:Неаполь